Cidades
 Santos - cidade no estado de São Paulo, Brasil
 Santos-o-Velho - freguesia da cidade de Lisboa, Portugal
 Francisco Santos - município brasileiro do estado do Piauí
 Santos (Mação) - aldeia na freguesia de Mação, concelho de Mação, distrito de Santarém, Portugal

Esporte
 Santos Futebol Clube - clube brasileiro de futebol de Santos, São Paulo, onde jogou Pelé
 Santos Futebol Clube (Macapá) - clube brasileiro de futebol de Macapá, Amapá
 Santos Futebol Clube (Manaus) - clube brasileiro de futebol de Manaus, Amazonas
 Santos Futebol Clube (João Pessoa) - clube brasileiro de futebol de João Pessoa, Paraíba
 Santos Futebol Clube (Vila Velha) - clube brasileiro de futebol de Vila Velha, Espírito Santo

Personalidades

 Silvio Santos - apresentador de programas de auditório no Brasil
 Francisco Santos - ex-atleta angolano-português
 Francisco Santos Calderón - jornalista e político colombiano, vice-presidente da República da Colômbia desde 2002 também conhecido por Pacho Santos
 Daiane dos Santos - atleta olímpica brasileira
 Gérson dos Santos - futebolista brasileiro
 Santos (futebolista)

Outros

 O plural de santo
 Santos (sobrenome) - sobrenome da língua portuguesa
 Porto de Santos
 Lista de santos

Desambiguação